Andrés Románov puede referirse a: 

 Andrés Aleksándrovich Románov, príncipe ruso.
 Andrés Vladímirovich Románov, gran príncipe (tb. gran duque) ruso.